A Brit Királyi Haditengerészet hét hajója kapta eddig a HMS Bristol nevet, az angliai kikötőváros, Bristol után:

Az első Bristol egy 48 ágyús hajó volt, melyet 1653-ban bocsátottak vízre, majd 1693-ban teljesen újjáépítettek. A hajót 1709 áprilisában a franciák elfoglalták, viszont két héttel később a briteknek sikerült visszafoglalniuk. Nem sokkal ezt követően a hajó elsüllyedt.
A második Bristol egy 1711-ben vízre bocsátott, 54 ágyús hajó volt. 1746-ban a hajót újjáépítették, melynek során a hajó ágyúinak számát 50-re csökkentették. A hajót 1768-ban szétbontották. 
 A harmadik Bristol egy 1775-ben vízre bocsátott, 50 ágyús hajó volt. A hajó részt vett az amerikai függetlenségi háborúban is. 1794 után a hajót már csak börtönhajónak használták, 1810-ben pedig szét is bontották.
 A negyedik Bristol egy csavaros fregatt volt, melyet 1861-ben bocsátottak vízre, és 1883-ban bontottak szét.
 Az ötödik Bristol egy 1796-ban vízre bocsátott, 64 ágyús hajó volt, melyet eredetileg HMS Agincourt-nak hívtak. A Bristol nevet 1812-ben kapta, mikor börtönhajóvá alakították. A hajót 1814-ben adták el.
 A hatodik Bristol egy Town-osztályú könnyűcirkáló volt, melyet 1910-ben bocsátottak vízre, és 1921-ben adtak el. Ez a hajó volt a Bristol-alosztály névadó hajója.
 A hetedik Bristol egy különleges, Type 82 osztályú romboló volt, melyet 1973-ban bocsátottak vízre. A hajó jelenleg a Portsmouth-i HMS Excellent támaszponton tartózkodik, és kiképzőhajóként üzemel.